Anomiopus brevipes — вид пластинчатоусых жуков рода Anomiopus из подсемейства скарабеины (Scarabaeinae). Неотропика: Бразилия, Колумбия, Перу, Эквадор. Длина тела от 5,8 до 7,7 мм; надкрылья от 2,9 до 4,0 мм; длина головы от 1,3 до 1,8 мм, ширина переднеспинки от 2,9 до 3,9 мм. Основная окраска тёмно-коричневая с металлическим отблеском (зеленоватым и голубым). Навозный жук, населяет низинные вечнозелёные тропические леса Амазонии. Встречается в июне. Усики с 3-члениковой булавой. Задние голени с одной вершинной шпорой. Вид был впервые описан в 1891 году британским энтомологом Чарльзом Оуэном Уотерхаусом (Charles Owen Waterhouse; 1843—1917) по материалам, собранным английским натуралистом и путешественником Генри Уолтером Бейтсом в штате Амазонас (Бразилия).

Примечания

Литература 
 Canhedo V.L. (2006) Revisão taxonômica do gênero Anomiopus Westwood, 1842 (Coleoptera, Scarabaeidae, Scarabaeinae). Archivos de Zoologia 37: 349—502. https://doi.org/10.11606/issn.2176-7793.v37i4p349-502

Ссылки 
 eol.org: Anomiopus brevipes (Waterhouse, 1891). eol.org

Скарабеины
Животные, описанные в 1891 году
Насекомые Южной Америки